Matemàtiques: Unió, operació entre conjunts
 Geografia: 
 Unió Europea, unió econòmica i política de vint-i-vuit estats independents d'Europa 
 Unió Sud-africana, estat de la Commonwealth
 Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques (URSS) o Unió Soviètica, estat del nord d'Euràsia, que va existir de 1922 a 1991 
 Unió del Rajasthan o Estats Units del Rajasthan, entitat administrativa de l'Índia independent formada el 1948
 Unió Americana o Estats Units d'Amèrica
 Unió d'Estats del Balutxistan, unió política creada per quatre estats del Pakistan el 1952
 Unió Nord-americana, unió regional teòrica o hipotètica entre Estats Units, Canadà i Mèxic
 Unió de Kalmar, Estat nord-europeu creat arran de la fusió de les tres monarquies escandinaves (Dinamarca, Noruega i Suècia)
 Unió de Lublin
 Unió Central d'Itàlia o Províncies Unides de la Itàlia Central, estat satèl·lit depenent del Regne de Sardenya-Piemont
 Illes de la Unió, antiga denominació de Tokelau, territori d'ultramar depenent de Nova Zelanda
 Entitats musicals:
 Unió Musical Santa Cecília de Rafelcofer, associació sense ànim de lucre de la població de Rafelcofer (Safor)
 Unió Tipogràfica Balear, societat de caràcter sindical fundada a Palma el 1897
 Unió Musical de Llíria, societat sense ànim de lucre fundada el 1903 a Llíria (Camp de Túria, País Valencià)
 Banda unió musical de Santa Pola, entitat musical de Santa Pola fundada el 1978
 Unió Musical l'Artística de Novelda, societat musical més antiga de Novelda
 Societat "Unió Musical" de Crevillent, associació musical sense ànim de lucre de Crevillent
 Societat Musical La Unió Filharmònica, entitat musical fundada a Amposta el 1917
 Unió Musical Da Capo, sèrie de Televisió Valenciana co-produïda per Albena Teatre i Conta Conta Produccions
 Història:
 Unió de València, moviment senyorial que es va constituir a València l'any 1347
 Unió de les Corones, accés al tron d'Anglaterra per part de Jaume VI d'Escòcia el 1603
 Unió d'Aragó, grup organitzat que agrupà a diversos nobles i infançons per tal d'imposar les seves reivindicacions durant les Corts d'Aragó de 1287
 Unió d'Utrecht, aliança militar establerta el 1579 per les províncies protestants de les Disset Províncies
 Sindicats:
 Unió de Treballadors Cristians de Catalunya, sindicat fundat a Barcelona el 1934
 Unió dels Treballadors d'Ensenyament de Catalunya, sindicat català del sector de l'ensenyament
 Unió Local de Societats Obreres de Barcelona o Solidaridad Obrera, organització unitària sindical de Barcelona
 Unió Sindical de Treballadors i Explotats Canacs
 Unió General de Treballadors (UGT), organització sindical obrera espanyola d'orientació socialista
 Unió General dels Treballadors Algerians, sindicat algerià, establert el 1956
 Unió de Llauradors i Ramaders del País Valencià (ULRPV), sindicat agrari valencià fundat el 1976
 Unió de Pagesos de Catalunya, sindicat
 Unió de Pagesos de Mallorca, sindicat
 Unió de Sindicats Autònoms Sudtirolesos, sindicat autonomista sudtirolès
 Unió d'Estudiants del Kurdistan, sindicat estudiantil independentista i socialista del Kurdistan, vinculat al Partit dels Treballadors del Kurdistan (PKK) 
 Unió Sindical Obrera (USO), sindicat espanyol
 Unió de Rabassaires i Altres Cultivadors del Camp de Catalunya, sindicat de viticultors no propietaris sorgit a Catalunya el 1922
 Partits polítics:
 Unió 55+, partit polític neerlandès de pensionistes fundat el 1992
 Unió de Joves Treballadors d'Albània. Joventuts del Partit del Treball d'Albània.
 Unió d'Agricultors Letons, partit polític de Letònia de caràcter agrarista i centrista 
 Unió Asturianista, iniciativa política sorgida en Astúries el 2004
 Unió Autonomista Ladina, partit polític regional, actiu a la Província de Trento (Itàlia)
 Unió Autonomista Navarresa, coalició electoral que es va presentar a les eleccions generals espanyoles de 1977 per la circumscripció electoral de Navarra
 Unió Caledoniana, partit polític de Nova Caledonia d'orientació independentista i esquerrana, fundat el 1953
 Unió Catalanista, grup polític format a Barcelona el 1891 per la unió de sindicats i associacions catalanistes
 Unió Cívica Radical (UCR), partit polític de l'Argentina fundat el 1891
 Unió Cristiana (Països Baixos), partit polític neerlandès fundat el 2000
 Unió Cristiana Històrica, partit polític neerlandès creat el 1908
 Unió Demòcrata Cristiana d'Alemanya, partit fundat el 1945 al final de la Segona Guerra Mundial com a aliança dels líders d'orientació cristiana
 Unió del Poble Navarrés, partit regionalista de dretes
 Unió Federal Nacionalista Republicana, partit polític fundat a Barcelona el 1910
 Unió Mallorquina (UM), partit polític nacionalista de caràcter centrista i ideologia liberal mallorquí
 Unió de Joves, branca juvenil d'Unió Democràtica de Catalunya
 Unió Democràtica, diversos partits polítics 
 Unió Independent de Mallorca, partit polític escindit d'Unió Mallorquina el 1990
 Unió d'independents Conca de Barberà, partit polític català d'àmbit comarcal, amb implantació a la Conca de Barberà i l'Alt Camp 
 Unió Islàmica, antiga organització islamista de Somàlia
 SNK Unió d'Independents, partit polític de la República Txeca d'ideologia conservadora
 Unió de Forces Democràtiques, partit polític de Bulgària
 Unió Cívica (Uruguai), partit polític de tendència conservadora de l'Uruguai 
 Unió de Corts Islàmiques de Somàlia (UCI) grup de corts de la xara que es van unir per formar un govern rival del Govern Federal de Transició de Somàlia
 Unió Centrista, coalició formada el 1995 pel Centro Democrático y Social (CDS) i altres petits partits centristes
 Unió Cristiano-Conservadora Social, partit polític lituà de centredreta
 Unió Navarresa, partit polític de Navarra d'ideologia dretana fundat en 1933 per Rafael Aizpún
 Unió Oceànica, partit polític de Nova Caledònia fundat el 1989 per Kalepo Muliava
 Unió Pro Pàtria, partit polític d'Estònia d'ideologia conservadora fundat el 1995
 Unió, Progrés i Democràcia, partit polític espanyol
 Unió Política Reformada, partit polític neerlandès fundat el 1948
 Unió Patriòtica - Democristians Lituans, partit polític de Lituània fundat el maig de 1993 
 Unió per a la Democràcia Francesa, partit polític de França
 Unió per a un Moviment Popular, grup de partits polítics francesos de dretes
 Unió Progressista Melanèsia, partit polític de Nova Caledònia d'ideologia independentista fundat el 1974
 Unió Europeista, coalició electoral que es va presentar-se a les Eleccions al Parlament Europeu de 1987
 Unió Menorquina (UMe), partit polític de Menorca de caràcter insularista
 Unió Navarresa d'Esquerres, coalició electoral formada al voltant del partit Euskal Iraultzarako Alderdia i altres forces marxistes basco-navarreses el 1977 
 Unió Panucraïnesa "Pàtria"
 Unió del Poble Lleonès, partit polític que aspira a aconseguir que les províncies de Lleó, Zamora i Salamanca formin una comunitat autònoma pròpia
 Unió de Centristes, partit polític grec fundat el 1992 per Vasilis Levendis
 Fidesz – Unió Cívica Hongaresa, partit polític d'Hongria d'ideologia conservadora
 Unió dels Demòcrates Cristians i de Centre, partit polític italià
 Unió Liberal, diversos partits polítics
 Unió Centrista i Liberal, partit polític de Lituània d'ideologia liberal
 Unió Popular, diversos partits polítics
 Unió del Treball (Polònia), partit polític polonès membre de la Internacional Socialista i del Partit Socialista Europeu
 Unió del Poble Estonià, partit polític d'Estònia dirigit per Karel Rüütli
 Unió de Demòcrates per la República, partit polític francès
 Unió Política Nacional, partit polític grec d'extrema dreta fundat el 1984 per Giorgios Papadopoulos
 Unió Política Nacional (Grècia), coalició política grega creada de cara a les eleccions legislatives gregues de 1946
 Unió Civil "Roma", partit polític de Bulgària que representa a la minoria roma d'aquest país 
 Unió per la Nova República, partit polític creat a França el 1958
 Unió de Tradicionalistes Georgians, partit polític de Geòrgia
 Unió Cívica de l'Uruguai (UCU), partit polític uruguaià de tendència socialista cristiana i conservadora
 Unió Política Nacional, partit polític grec d'extrema dreta
 Unió de la Llibertat, partit polític liberal de Polònia fundat el 1994
 Unió d'es Pobble Baléà (UPB), partit polític de l'illa de Menorca creat el 1998
 Unió del Poble Alemany, partit polític nacionalista d'Alemanya
 Unió per la Democràcia, coalició política de la Polinèsia Francesa creada de cara a les eleccions legislatives de Polinèsia Francesa de 2004
 Unió Democristiana–Partit Popular Txecoslovac, partit polític de la República Txeca 
 Unió Democristiana (Ucraïna), partit polític d'Ucraïna d'orientació democristiana
 Unió Democristiana, partit polític lituà fundat el 1990
 Unió de Lluites Comunistes - Reconstruït, partit comunista de Burkina Faso
 Unió Demòcrata Cristiana (Països Baixos), partit polític neerlandès creat el 1926
 Unió de Liberals i Esquerrans, partit polític d'esquerra islandès
 Unió de Comunistes de Dahomey, organització política comunista de Benín
 Unió de Lluites Comunistes - La Flama, partit comunista de Burkina Faso fundat el 1987
 Unió de Partits Socialistes per l'Acció Internacional, agrupació de partits socialdemòcrates 
 Unió de nacionalsocialistes Revolucionaris o Front Negre, moviment liderat per Otto Strasser després de la seva expulsió del Partit Nazi el 1930
 Unió de Demòcrates i Progressistes Independents, partit polític de Burkina Faso
 Unió de Forces Democràtiques-Nova Era, partit polític de Mauritània
 Unió de Dones Patriotes del Kurdistan, branca femenina del Partit dels Treballadors del Kurdistan (PKK)
 Unió de Pobles del Camerun, partit polític del Camerun de posicions d'esquerra
 Unió dels Russos de Lituània, partit polític de Lituània
 Unió de la Política Real, partit polític de dreta de Polònia d'ideologia monarquista
 Unió del Poble Cors, partit polític fundat per Max Simeoni el 1977
 Unió de Verds i Agricultors, coalició política de Letònia de caràcter agrarista, conservadora i ecologista
 Unió de Pro Pàtria i Res Pública, partit polític d'Estònia
 Unió del Centre Democràtic (Grècia), partit polític grec d'ideologia centrista i liberal
 Unió del Centre de Lituània, partit polític de Lituània d'ideologia social-liberal
 Unió de Centre Democràtic, partit polític espanyol que va governar durant la Transició democràtica
 Unió del Centre i la Democràcia Cristiana de Catalunya (UC-DCC), coalició electoral formada a Catalunya per a les eleccions generals espanyoles de 1977
 Unió del Centre de Catalunya (UCC) partit polític català fundat el 1978
 Nova Unió (Social Liberals), partit polític de Lituània d'ideologia liberal 
 Unió Panucraïnesa "Llibertat", partit polític d'Ucraïna de dreta radical 
 Unió per l'Europa de les Nacions, grup parlamentari al Parlament Europeu
 Unió Autonomista de Balears (UAB), coalició electoral que es presentà a les eleccions generals espanyoles de 1977
 Unió d'Ecologistes, partit polític grec de caràcter ecologista dirigit per Dimosthenis Vergis
 Unió del Poble Alsacià, partit polític autonomista alsacià creat el 1988
 Unió Social Cristiana de Baviera, partit polític de Baviera fundat el 1946
 Unió Socialdemòcrata (Letònia), partit polític de Letònia
 Unió Socialdemòcrata de Macedònia, partir polític d'esquerres de Macedònia del Nord
 Unió Socialista de Catalunya (USC), partit polític català d'esquerres fundat el 1923
 Unió Socialista, candidatura progressista i autonomista que es presentà per les Illes Balers a les eleccions generals del 1977
 Unió Siciliana Cristiana Social (USCS), partit polític d'inspiració catòlica, fundat a Sicília el 1958
 Unió Patriòtica (Uruguai), partit polític de l'Uruguai fundat pel militar i advocat Néstor Bolentini
 Unió Centrista Liberal (UCL), partit polític espanyol creat l'any 2007
 Unió pel Renaixement / Moviment Sankarista, partit polític de Burkina Faso 
 Unió Britànica de Feixistes, partit polític dels anys 1930 en el Regne Unit
 Unió de Lluites Comunistes, partit comunista del país ara conegut com a Burkina Faso
 Unió de Ciutadans de Geòrgia, partit polític georgià
 Unió Autonomista Trentino Tirolesa (UATT) partit polític italià basant-se en la província de Trento, d'inspiració autonomista i democratacristiana
 Unió de Comunistes Burkinabesos, partit comunista de Burkina Faso
 Unió Patriòtica del Kurdistan, partit polític kurd a Iraq fundat el 1975
 Unió d'Estudiants del Bhutan, organització política formada pels estudiants bhutanesos
 Comitè Unió i Progrés, partit polític nacionalista revolucionari i reformador otomà
 Unió de Centre-Noves Forces, partit polític grec fundat el 1974
 Unió de Centre, partit polític grec, fundat el 1961 per Georgios Papandreou
 Unió de Centre Nacional Progressista, partit polític grec fundat el 1949
 Partit Unió Russo-Ucraïnesa, partit polític d'Ucraïna fundat el 1998 per Ivan Simonenko 
 Unió Laborista de Catalunya, partit polític constituït el 1933 a Barcelona
 Unió per una Regió Catalana (URC), associació política creada a la Catalunya del Nord el 1983
 Coalició Unió per la Victòria, coalició política d'Albània
 Partit de la Gran Unió, partit polític de Turquia fundat el 1993 per Muhsin Yazıcıoğlu
 Partit Social Regionalista (Unió Institucional), partit polític espanyol fundat a Catalunya de filiació carlista
 Unió Socialdemòcrata de Treballadors i Petits Propietaris, partit polític finlandès fundat el 1959
 Associació per la Unió, la solidaritat i el desenvolupament, organització política del govern de Birmània 
 Unió per al Progrés de Cantàbria (UPCA), partit polític d'àmbit regional de la comunitat autònoma de Cantàbria (Espanya)
 Unió per la Llibertat de Lituània, partit polític de Lituània d'inspiració nacionalista
 Unió Foral del País Basc, coalició formada al País Basc de cara a les eleccions generals espanyoles de 1979
 Unió per la Majoria Presidencial de Djibouti, coalició de partits polítics de Djibouti
 Unió Nacional, diversos partits polítics
 Unió per la Democràcia i la Solidaritat Nacional, partit polític de Benín, part de l'Aliança Estel·lar
 Unió Regional Valenciana (URV), partit polític valencià de caràcter blaver fundat el 1978
 Unió Renovadora Asturiana, partit polític regionalista asturià de centredreta fundat per Sergio Marqués 
 Unió Regionalista Bretona (URB), grup polític bretó aparegut el 1911 d'una escissió de la Societat Nacional de Bretanya
 Unió Regionalista, grup polític creat a Barcelona el 1899
 Unió Republicana, diversos partits polítics
 Unió Valldostana Progressista, partit polític de la Vall d'Aosta d'inspiració social-demòcrata 
 Unió Valenciana, partit polític de la Província de València, d'ideologia blavera, regionalista i conservadora
 Unió Valldostana, partit polític italià que reclama l'autogovern de la Vall d'Aosta
 Unió Valencianista Regional (UVR) partit regionalista valencià fundat pel banquer Ignasi Villalonga i Villalba el 1918.
 UNIÓ, partit polític valencià successor d'Unió Valenciana.
 Esport:
 Club de Futbol Mollet Unió Esportiva, club de futbol català de la ciutat de Mollet del Vallès
 Club Esportiu Unió Astorga
 Llevant Unió Esportiva, club de futbol de la ciutat de València 
 Llevant Unió Esportiva B, equip de futbol filial del Llevant Unió Esportiva de la ciutat de València, País Valencià
 Llevant Unió Esportiva Femení
 Reial Unió Belga de Futbol
 Unió Atlètica d'Horta, club de futbol del barri d'Horta-Guinardó de Barcelona
 Unió Barcelonista Catalònia, equip de futbol de la ciutat de Barcelona
 Unió Danesa de Futbol
 Unió Deportiva Atlètica Gramenet, club de futbol de la ciutat de Santa Coloma de Gramenet
 Unió Deportiva Cassà, club de futbol català de la ciutat de Cassà de la Selva
 Unió Deportiva Girona, club de futbol de la ciutat de Girona de la dècada de 1920
 Unió Deportiva Torredembarra, club esportiu de la ciutat de Torredembarra
 Unió d'Associacions Europees de Futbol (UEFA)
 Unió de l'Esport Badaloní, club de futbol de la ciutat de Badalona (Barcelonès)
 Unió Esportiva Alzira, club de futbol fundat en 1922 a la ciutat d'Alzira (la Ribera Alta, País Valencià) 
 Unió Esportiva Arlequins de Perpinyà (USAP), club de rugbi de Perpinyà (Catalunya Nord)
 Unió Esportiva Barri Santes Creus, club de futbol català de la ciutat de Reus fundat el 1967
 Unió Esportiva Betxí, club d'handbol masculí de la localitat de Betxí, País Valencià, fundat l'any 1985
 Unió Esportiva Caldes, equip de futbol de Caldes de Malavella (La Selva)
 Unió Esportiva Canovelles, club català de futbol de la ciutat de Canovelles (Vallès Oriental) 
 Unió Esportiva Cerdanyola de Mataró, club català de futbol del barri de Cerdanyola de la ciutat de Mataró (Maresme)
 Unió Esportiva Cornellà, club de futbol de Cornellà de Llobregat
 Unió Esportiva de Sants, club de futbol del barri de Sants de Barcelona
 Unió Esportiva Figueres, club de futbol de la ciutat de Figueres a l'Alt Empordà
 Unió Esportiva Ibiza-Eivissa, club de futbol fundat l'any 1957
 Unió Esportiva Olot, club de futbol de la ciutat d'Olot
 Unió Esportiva Poblera, club de futbol de la vila mallorquina de sa Pobla
 Unió Esportiva Poble Sec, club de futbol del barri del Poble Sec de la ciutat de Barcelona
 Unió Esportiva L'Estartit, club de futbol femení català de L'Estartit (Torroella de Montgrí)
 Unió Esportiva Montblanc, club de futbol del municipi de Montblanc
 Unió Esportiva Miapuesta Vilajuïga, club de futbol del municipi de Vilajuïga
 Unió Esportiva Oliva, club de futbol de la ciutat d'Oliva fundat en 1945 (la Safor, País Valencià)
 Unió Esportiva Tancat, club de futbol de la ciutat del Vendrell fundat el 1982
 Unió Esportiva Rapitenca, club de futbol del poble de Sant Carles de la Ràpita a la comarca del Montsià
 Unió Esportiva Engordany, club de futbol andorrà de la ciutat d'Escaldes-Engordany
 Unió Esportiva Extremenya, club de futbol de la vila de La Massana, a Andorra
 Unió Esportiva Fraga, club de futbol aragonès fundat el 1927 de la ciutat de Fraga, Baix Cinca, a la Franja de Ponent
 Unió Esportiva Sant Julià, club andorrà de futbol de la ciutat de Sant Julià de Lòria
 Unió Esportiva Salamanca, club de futbol espanyol fundat en 1923 a la ciutat de Salamanca (Castella i Lleó)
 Unió Esportiva Castellar, club de futbol de la ciutat de Castellar del Vallès
 Unió Esportiva Castelldefels, club de futbol de la ciutat de Castelldefels
 Unió Esportiva Puçol, club de futbol fundat en 1951 de la ciutat de Puçol (Horta Nord, País Valencià)
 Unió Esportiva Llagostera, club de futbol català de la vila de Llagostera fundat l'any 1947
 Unió Esportiva Lleida, club de futbol de la capital del Segrià
 Unió Esportiva Porreres, equip de futbol mallorquí de Porreres
 Unió Esportiva Quart, club de futbol català de la ciutat de Quart
 Unió Esportiva Rubí, club de futbol degà de la ciutat de Rubí
 Unió Esportiva Sant Quirze de Besora, club de futbol català de la ciutat de Sant Quirze de Besora
 Unió Esportiva Joventut Barri del Crist, club de futbol valencià de la comarca d'Horta
 Unió Esportiva Santboiana, club de rugbi català de la vila de Sant Boi de Llobregat
 Unió Esportiva Sant Andreu, club de futbol del barri de Sant Andreu de Palomar a Barcelona
 Unió Esportiva Tàrrega, equip de futbol de la ciutat de Tàrrega
 Unió Esportiva Valls, club de futbol català de la ciutat de Valls
 Unió Esportiva Vic, club de futbol català de la ciutat de Vic
 Unió Esportiva Vilanovenca, club de futbol fundat el 1916 a Vilanova de Bellpuig
 Unió Esportiva Vilassar de Mar, societat orientada al foment de l'esport en l'àmbit d'aquesta localitat maresmenca
 Unió Europea de Futbol Sala (UEFS) organisme que dirigeix la pràctica del futbol sala a Europa
 Unió Excursionista de Sabadell (UES) entitat que té per objectiu el foment de la pràctica de l'excursionisme
 Unió Excursionista de Catalunya Agrupació Esportiva (UEC), entitat excursionista formada a Barcelona el 1931 
 Unió Gracienca d'Escacs, club d'escacs de Catalunya fundat a Gràcia l'any 1940
 Unió Korfbalera Sant Adrià de Besòs (UKSA), equip de korfbal de la ciutat de Sant Adrià de Besòs
 Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), associació esportiva privada
 Unió Russa de Futbol
 Unió Tretzista Catalana, club nord-català de rugbi a 13
 Unió Catalana de Federacions Esportives, entitat fundada el 1933
 Unió de Lligues Europees de Basquetbol o ULEB, organisme europeu de bàsquet amb seu a Barcelona
 Unió Ciclista Internacional, unió ciclista professional que regeix les competicions ciclistes
 Miscel·lània:
 Unió monetària i econòmica, mercat comú amb una moneda comuna
 Unió Monetària Llatina, intent del segle XIX d'unificar diverses monedes europees en una de sola
 Unió Europea Unió duanera, unió duanera entre tots els estats membres de la Unió Europea i tres estats
 Unió Internacional de Telecomunicacions, organisme especialitzat de les Nacions Unides encarregat de regular les telecomunicacions a nivell internacional
 Unió P-N, junció PN o NP, unió de dos semiconductors, un de tipus N i un altre de tipus P
 Acta d'Unió, diverses lleis
 Unió Monetària Europea
 Unió duanera, àrea de lliure comerç
 Unió de Periodistes Valencians, associació professional que aglutina periodistes del País Valencià
 Unió d'Escriptors i Artistes Proletaris, organització civil creada per l'esquerra política valenciana fundada en 1932 - 1933
 Unió del Magrib Àrab, acord d'interacció comercial signat el 1989 a Marràqueix pel Marroc, Algèria, Tunísia, Mauritània i Líbia 
 Unió Matemàtica Internacional, organització internacional no governamental
 Unió Federalista de les Comunitats Ètniques Europees, organització no governamental creada el 1949
 Unió Internacional per a l'Estudi Científic de la Població
 Unió Europea de Radiodifusió 
 Unió Internacional de Ciències Geològiques, organització internacional no governamental dedicada a la cooperació internacional en el camp de la geologia
 Unió Duanera del Nord d'Alemanya, confederació d'estats germànics que eliminava els aranzels per les mercaderies que travessaven les seves fronteres
 Unió de Nacions Sud-americanes (UNASUR), unió intergovernamental que integra dues unions duaneres: el Mercosur i la Comunitat Andina de Nacions 
 Procés de Barcelona: Unió per la Mediterrània, organització internacional
 Unió de Dones Antifascistes, organització formada per dones a Espanya, que 
 Colla de Sant Medir "Unió Gracienca" agrupació fundada el 1901
 Unió Vegetariana Internacional (IVU), organització no lucrativa que té com a propòsit promoure el vegetarianisme
 Unió d'Associacions i Centres d'Assistència a Minusvàlids, organització no governamental sense ànim de lucre d'àmbit autonòmic
 Unió de Consumidors de Catalunya, associació privada i progressista que va néixer de l'impuls de la Federació d'Alimentació del del sindicat UGT
 Unió de Presos Polítics i Deportats Lituans, associació lituana fundada el 1988 i que el 1990 es va constituir en partit polític
 Unió Empresarial del Penedès, organització empresarial multisectorial que representa les empreses de l'Alt i el Baix Penedès 
 Unió Vinícola del Penedès (UVIPE), agrupació empresarial fundada a Vilafranca del Penedès
 Unió de Botiguers de Reus
 Unió de la Mare de Déu de la Caritat, congregació religiosa femenina
 Unió Temporal d'Empreses, sistema pel qual dos o més empreses s'uneixen per realitzar una obra o prestar un servei determinat
 Unió Europea Occidental o UEO, organització de defensa i seguretat de l'àmbit europeu formada pels estats membres de la Unió Europea
 Unió d'armes, organisme militar instaurat pel comte duc d'Olivares el 1626
 Unió Llatina, organització d'Estats fundada el 1954 per promoure i difondre l'herència cultural i les identitats dels pobles de les llengües romàniques
 Unió de les Repúbliques Àrabs, federació creada el 1972 amb l'objectiu d'agrupar els Estats de Líbia, Egipte i Síria
 Teatre de la Unió Liberal (Granollers)
 Unió de Compositors Soviètics, òrgan del govern establert per Stalin l'any 1932 encarregat de l'avaluació del treball dels compositors de l'URSS
 Unió Postal Universal (UPU) organisme especialitzat de les Nacions Unides
 Unió Internacional per a la Conservació de la Natura
 Unió Internacional de Química Pura i Aplicada (IUPAC), organització no governamental, dedicada als progressos de la química
 Unió Astronòmica Internacional, autoritat en matèria de noms d'objectes i fenòmens celestes, així com dels estàndards en astronomia 
 Unió Africana, organització composta per cinquanta-tres estats africans establerta el 2001 
 Unió Militar Republicana Antifeixista, associació espanyola clandestina militar d'esquerra sorgida a la fi de 1935 
 Unió personal, situació política on una persona és al mateix temps el sobirà de dues o més terres (comtats, ducats, regnes…)
 Economia Unió monetària, situació en què diferents estat s han acordat compartir una mateixa moneda